Івонн Гулагонг виграла Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1971 в одиночному розряді серед жінок, у фіналі перемігши Гелен Гурлей з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Івонн Гулагонг — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

 Маргарет Корт (3 коло)
 Вірджинія Вейд (1 коло)
 Івонн Гулагонг (Чемпіонка)
 Ненсі Гюнтер (півфіналістка)
 Гельга Мастгофф (1 коло)
 Франсуаза Дюрр (чвертьфіналістка)
 Джулі Гелдман (3 коло)
 Ольга Морозова (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1971 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
French Open, жінки, одиночний розряд
1971 у тенісі